Soroko steht für:

 Soroko (Benin), Arrondissement im Departement Alibori, Benin

Siehe auch:
 Arzjom Saroka (* 1992), belarussischer Fußballspieler
 Sorokow